Симфония № 10 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 10 (Дмитрий Шостакович) (1953)
 Симфония № 10 (Лудвиг ван Бетховен) (незавършена)